El Banco Tapiola Ltd (en fines Tapiola-ryhmä) es un banco finlandés.

Tapiola
Empresas de Finlandia